Elektrisierung steht für:

 Elektrifizierung
 Enthusiasmus (metaphorisch)
 Elektrotherapie
 Elektrisierung (Physik), physikalische Größe aus der Elektrostatik